Селище міського типу:
 Удачне — Донецька область, Покровський район

Села:
 Удачне — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Удачне — Дніпропетровська область, Криничанський район
 Удачне — Запорізька область, Мелітопольський район